Landar bezeichnet:

 Landar (Herzog des Friaul), Herzog des Friaul
 Landar Components, ehemaliger britischer Automobilhersteller